Хоми́цкий (, , ) — польская, белорусская, украинская и русская фамилия.

Известные носители:
 Хомицкий, Вадим Владимирович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Хомицкий, Влодзимеж (1878—1953) — польский футболист.
 Хомицкий, Сергей (род. 1974) — белорусский боксёр.